Сан Антонио Сегундо има више значења:

 Сан Антонио Сегундо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио Сегундо (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику